Włodowice est le nom :
 de la gmina de Włodowice, dans le powiat de Zawiercie, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Włodowice, chef-lieu de cette gmina
 du village de Włodowice, dans la voïvodie de Basse-Silésie